Селевкия () — название многих городов эллинистического и римского периодов на Ближнем Востоке и в Малой Азии. Названы в честь основателя государства Селевкидов Селевка I Никатора, который и построил большинство из них.

Наиболее известна Селевкия на Тигре — одна из столиц государства Селевкидов и один из крупнейших городов античного мира (располагалась в Месопотамии, на реке Тигре на территории современного Ирака). Также известны следующие города, носившее это название:

В Сирии:

 Селевкия Пиерия — портовый город Антиохии-на-Оронте, в устье р. Оронт;
 Селевкия у Белуса — город на реке Оронт, у горы Белус, в 45 километрах к северу от Апомеи;
 Селевкия-на-Пираме — город в Келесирии, более известный как Мопсуестия;
 Другое название города Абилы в Келесирии;
 Одно из названий города Гадары на территории современной Иордании

В Малой Азии:
 Селевкия (Памфилия) — город на территории современной Турции, провинция Анталья;
 Селевкия-на-Каликадне — также известный как Селевкия Исаврийская или Селевкия Трахеотис — современный город Силифке в Турции;
 Селевкия Сидера — город в Писидии, на границе с Фригией;
 Селевкия Зевгма — город на левом берегу Евфрата в его верхнем течении, точное местоположение дискуссионно;
 Селевкия — одно из названий города Траллы в Лидии (совр. Айдын);

В Месопотамии:
 Селевкия (Ситтацена) — город в области Ситтацена (:en:Sittacena) в Междуречье. Располагался на реке Евфрат, недалеко от знаменитой Селевкии-на-Тигре;
 Селевкия (Сузиана) — эллинистическое название Суз (современный Иран). Также назывался Селевкией-на-Гедифонте и Солокой;

Другие территории
 Селевкия Самулия — город на берегу озера Хула в северной Палестине

Примечания